Кречмер може да се отнася за:

 Ернст Кречмер (1888-1964), немски психиатър и психолог
 Ото Кречмер (1912-1998), германски подводничар на Кригсмарине